Фриу́ли-Вене́ция-Джу́лия () — область в Италии. 

Благодаря распространению (помимо итальянского) также фриульского, венетского, словенского и немецкого языков, область имеет специальный статус с официальным названием Автономная область Фриули-Венеция-Джулия (, , , , ). 

Административный центр — город Триест.

Физико-географическая характеристика 
Расположена на северо-востоке страны. Омывается Венецианским заливом Адриатического моря, занимает часть Паданской равнины, Карнийских и Юлийских Альп. Основные реки — Изонцо, Тальяменто, Челлина.

На востоке граничит со Словенией, на северо-востоке — с Австрией (Каринтия), внутри страны на западе — с областью Венеция.

На равнине средиземноморский климат.

Состоит из двух исторических областей:
 Фриули, составляет 90 % территории, включая город Удине,
 Венеция-Джулия, включает главный город области — Триест.

История 
Древнее индоевропейское население в I тыс. до н. э. — иллирийские племена. В I веке до н. э. регион покорён Римом. После Великого переселения народов и распада Западной Римской империи территория последовательно была под контролем лангобардов, франков, Венеции, Габсбургов.

Область была создана после Второй мировой войны, после того как бо́льшая часть территории провинции Венеция-Джулия, примыкавшей к Триесту, была передана в состав Югославии. Триест и его окрестности, оставшиеся под контролем Италии, были выделены в свободную территорию под управлением ООН, а позднее присоединены к области Фриули.

Административное деление 
Область Фриули-Венеция-Джулия делится на 215 коммун.

Коммуны

Межкоммунальные союзы 

Коммуны в свою очередь с 2014 до 2021 гг. были объединены в 18 межкоммунальных территориальных союзов ().

Провинции 
До 2017 года область включала 4 провинции: Гориция, Порденоне, Триест, Удине:

Региональные языки 

Помимо государственного итальянского, в регионе также официальный статус в отдельных местностях имеют словенский и хорватский языки. В 2001 году государственный закон закрепил за словенским меньшинством права использования словенского языка в школах, судах и администрации, а также изготовление двуязычных вывесок. Официальный статус словенского языка закреплён на уровне нескольких коммун Триеста (Монрупино, Дуино-Ауризино, Сан-Дорлиго-делла-Валле, Згонико), 8 коммунах Гориции и 14 муниципалитетах провинции Удине, а также в двух горных сообществах. Также на уровне коммун имеют официальный статус другие языки — фриульский и немецкий.

Экономика 
Фриули-Венеция-Джулия — одна из наиболее развитых итальянских областей.

Ведущие отрасли промышленности: химическая промышленность, судостроение, металлургия, производство мебели.

Пригодные для сельскохозяйственного использования земли занимают пшеница, кукуруза, сахарная свёкла, овощные культуры, виноградники.

Являясь естественным выходом к морю для многих стран Центральной Европы, область лежит на пересечении важных транспортных путей между востоком и западом Южной Европы.

Международные связи 
 Рабочее сообщество Адриатика-Альпы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт